Radu ist ein relativ häufiger rumänischer männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Herrscher 
 Radu cel Frumos (um 1437/1439–1475), Herrscher der Walachei
 Radu Mihnea (1586–1626), Herrscher der Walachei und der Moldau

Vorname 

 Radu Albot (* 1989), moldauischer Tennisspieler
 Radu Aldulescu (1922–2006), rumänischer Cellist
 Radu Bălan (1936–1995), rumänischer Politiker
 Radu Bălescu (1932–2006), rumänischstämmiger belgischer Physiker
 Radu Boboc (* 1999), rumänischer Fußballspieler
 Radu Drăgoescu (1914–1999), rumänischer Maler und Schachkomponist
 Radu Filipescu (* 1955), Dissident des Antikommunistischen Widerstands in Rumänien
 Radu Florescu (1925–2014), rumänischer Historiker und Autor
 Radu Gabrea (1937–2017), rumänisch-deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Radu Ghinguleac (* 1981), rumänischer Fußballschiedsrichterassistent
 Radu Grigorovici (1911–2008), rumänischer Physiker
 Radu Ion (* 1974/1975), Filmeditor
 Radu Jude (* 1977), rumänischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Radu Lupu (1945–2022), rumänischer Pianist
 Radu-Anton Maier (* 1934), deutsch-rumänischer Maler und Grafiker
 Radu Malfatti (* 1943), österreichischer Jazz-Posaunist
 Radu Marian (* 1977), moldauischer Sopranist
 Radu Mazăre (* 1968), rumänischer Unternehmer und ehemaliger Politiker
 Radu Mihăileanu (* 1958), rumänisch-französischer Filmregisseur
 Radu Constantin Miron (* 1956), deutscher orthodoxer Erzpriester
 Radu Negulescu (* 1941), rumänischer Tischtennisnationalspieler
 Radu Niculescu (* 1975), rumänischer Fußballspieler
 Radu Nunweiller (* 1944), rumänischer Fußballspieler

 Radu Podgorean (* 1955), rumänischer Politiker
 Radu Rebeja (* 1973), moldauischer Fußballspieler
 Radu Șerban (Komponist) (1927–1984), rumänischer Komponist
 Radu Tempea (1768–1824), rumänischer orthodoxer Priester, Pädagoge, Grammatiker und Rumänist
 Radu Ţîrle (* 1967), rumänischer Politiker
 Radu Troi (* 1949), rumänischer Fußballspieler
 Radu Vasile (1942–2013), rumänischer Politiker und Hochschullehrer
 Radu Voina (* 1950), rumänischer Handballspieler und -trainer

Familienname 

 Demetriu Radu (1861–1920), rumänischer Geistlicher, Bischof von Großwardein, Bischof von Lugoj
 Elena Radu (* 1975), rumänische Kanutin
 Elena Radu, (* 1957), rumänische Ruderin, siehe Elena Dobrițoiu
 Eugen Radu (* 1978), rumänischer Rennrodler
 Gelu Radu (* 1957), rumänischer Gewichtheber
 Ion Radu (1934–1995), rumänischer Politiker (PCR) und Gewerkschaftsfunktionär
 Ionuț Radu (* 1997), rumänischer Fußballspieler
 Marin Radu (* 1956), rumänischer Fußballspieler
 Oana Radu (* 1993), rumänische Sängerin
 Roy Radu (* 1963), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Sergiu Radu (* 1977), rumänischer Fußballspieler
 Ștefan Radu (* 1986), rumänischer Fußballspieler
 Vasile Gh. Radu (1903–1982), rumänischer Zoologe

Weblinks 
 Radu auf en.wiktionary.org

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Rumänischer Personenname